Футбольная лига в сезоне 2016/17 () — 118-й сезон с момента основания Футбольной лиги Англии. Турнир объединяет в себе три дивизиона: Чемпионшип, Первую и Вторую лиги (второй, третий и четвёртый дивизионы в системе футбольных лиг Англии соответственно). Сезон начался 6 августа 2016 года и завершился 6 мая 2017 года. Финалы плей-офф турнира прошли на стадионе «Уэмбли» в мае 2017 года. Календарь матчей турнира был опубликован 22 июня 2016 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Из Премьер-лиги 
 Выбыли в Чемпионшип
 Ньюкасл Юнайтед
 Норвич Сити
 Астон Вилла

Из Чемпионшипа 
 Вышли в Премьер-лигу
 Бернли
 Мидлсбро
 Халл Сити
 Выбыли в Первую лигу
 Чарльтон Атлетик
 Милтон Кинс Донс
 Болтон Уондерерс

Из Первой лиги 
 Вышли в Чемпионшип
 Уиган Атлетик
 Бертон Альбион
 Барнсли
 Выбыли во Вторую лигу
 Донкастер Роверс
 Блэкпул
 Колчестер Юнайтед
 Кру Александра

Из Второй лиги 
 Вышли в Первую лигу
 Нортгемптон Таун
 Оксфорд Юнайтед
 Бристоль Роверс
 Уимблдон
 Выбыли в Национальную лигу
 Дагенем энд Редбридж
 Йорк Сити

Из Национальной лиги 
 Вышли во Вторую лигу
 Челтнем Таун
 Гримсби Таун

Лиги

Чемпионшип

Турнирная таблица

Плей-офф 

Четыре клуба, занявшие с третьего по шестое место, сразились в плей-офф за выход в Премьер-лигу. Победу в плей-офф одержал «Хаддерсфилд Таун».

Результаты

Первая Футбольная лига

Турнирная таблица

Результаты

Вторая Футбольная лига

Турнирная таблица

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

2016/2017
Англия
Футбольная лига